James Pierpont může být:
 James Pierpont (ministr) (1659—1714), americký kongregacionalistický ministr a zakladatel Yaleovy univerzity
 James Pierpont (matematik) (1866—1938), americký matematik

Související články 
 James Lord Pierpont (1822—1893), americký textař a skladatel